35-й чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків відбудеться у Мюнхені, Німеччина, з 18 по 21 серпня 2022 року.

Чоловічі результати

Медалісти

Командна першість

Багатоборство

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Юніорські результати

Медалісти

Медалісти

Командна першість

Багатоборство

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Виступ української збірної 
 10 спортсменів

Посилання 

Спортивна гімнастика
Чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2022
2022 у німецькому спорті
Серпень 2022